Карлос Диас Мартинес (; 9 апреля 1986, Лодоса) — испанский футболист, защитник.

Биография 
Карлос Мартинес родился в испанском городе Лодоса. В возрасте 13 лет Карлос начал заниматься футболом в спортивной школе «Реал Сосьедада». Свой первый профессиональный контракт футболист заключил в 2004 году с клубом «Реал Сосьедад Б». До 2007 года защитник выступил за команду в 61 матче и забил один гол.

26 августа 2007 года Карлос дебютировал за «Реал Сосьедад», тогда ещё команду Сегунды. Футболист не показывал стабильно хорошей игры, поэтому не смог закрепиться в основном составе команды. По результатам сезона 2009/10 команда поднялась до Ла Лиги.
В сезоне 2012/13 команда занимает 4 строчку и выходит в квалификацию Лиги чемпионов.

Клубная статистика

Достижения 
«Реал Сосьедад»
 Сегунда: 2009/10

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Чемпионы Европы по футболу среди игроков до 19 лет
Футболисты Испании
Игроки ФК «Реал Сосьедад B»
Игроки ФК «Реал Сосьедад»
Игроки ФК «Реал Овьедо»
Игроки ФК «Бургос»